Landtagswahlkreis 46 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Freiburg I (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Konstanz I (1956 bis 1972)

in Hessen:
 Wahlkreis Offenbach Land III (seit 1983)
 Wahlkreis 46 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 46 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Uelzen (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Celle (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Bückeburg (2003)
 Landtagswahlkreis Springe (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Gifhorn (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Rhein-Kreis Neuss II (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Rhein-Kreis Neuss III (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf II (2000)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf III (1966 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf IV (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf-Ost (1947 bis 1954)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Zweibrücken (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Dresden 6 (seit 2014)
 Wahlkreis Dresden 4 (2004–2009)
 Wahlkreis Dresden 5 (1994–1999)
 Wahlkreis Dresden VIII (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Nebra (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Quedlinburg I (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Lauenburg-Süd (1950)